Hans von Luck ist der Name folgender Personen:

* Hans von Luck (General) (1775–1859), deutscher General
 Hans von Luck (Oberst) (1911–1997), deutscher Stabsoffizier 
 Hans von Luck und Witten (1870–1937), deutscher Offizier

Siehe auch:
 Hans von Lucke (1842–1911), deutscher Rittergutsbesitzer, Verwaltungsbeamter und Politiker